Het wereldkampioenschap superbike van Misano 1991 was de zesde ronde van het wereldkampioenschap superbike 1991. De races werden verreden op 4 augustus 1991 op het Circuito Internazionale Santa Monica nabij Misano Adriatico, Italië.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1991
Misano